Immortal kan henvise til:

Musik 
 Immortal (band) – et norsk heavy metal band
 Immortal (ep) – en EP med Immortal
 Immortal (Michael Jackson-album) – et album med Michael Jackson
 Immortal (wrestling) – en gruppe wrestlere
 Immortal (Pyramaze-album) – et album med Pyramaze
 Immortal (Beth Hart-album) – et album med Beth Hart
 Immortal Songs 2 - et koreansk talentshow 
 Immortal Records - et uafhængig pladeselskab fra Los Angeles i Californien

Film 
 Immortal (film fra 2004) – en film fra 2004